Glimmer – album di John Foxx del 2008
 GLIMMER – software di bioinformatica

Personaggi immaginari 
 Glimmer – personaggio di She-Ra, la principessa del potere
 Glimmer – personaggio della saga fantasy Hunger Games